Cláudio Menandro de Oliveira (Salvador, 21 de janeiro de 1956) é um compositor, violinista e multi-instrumentista brasileiro de música clássica e popular. Auditada em cavaquinho e violão de sete cordas, já participou de diversos eventos nacionais e internacionais.

Naturais de Salvador
Compositores da Bahia
Violinistas da Bahia